6171 Uttorp – asteroide della fascia principale
 Uttorp – località del Götaland, in Svezia